AST pode referir-se a:

 Língua asturiana
 Aspartato transaminase

Ast